O Falcão Maltês (em inglês: The Maltese Falcon) pode se referir a:

O Falcão Maltês, romance do escritor americano Dashiel Hammett, de 1930
O Falcão Maltês (1931), filme americano dirigido por Roy del Ruth, com Ricardo Cortez, baseado no romance homônimo
O Falcão Maltês (1941), filme americano dirigido por John Huston, com Humphrey Bogart, também conhecido como Relíquia Macabra
Tributo do Falcão Maltês, tributo que o Imperador Carlos V impõe à Ordem de Malta em troca da cessão da soberania da Ilha de Malta

Desambiguação